Projeto Neblina é um grupo de estudo sobre atividades paranormais em imóveis públicos e privados situados na cidade do Rio de Janeiro.

Ao sair a campo o grupo utiliza gravadores, filmadoras e máquinas fotográficas para identificar fenômenos paranormais e colecionar relatos de testemunhas. As pesquisas de campo se destinam a encontrar uma explicação lógica para os fenômenos ou assegurar que se tratam de lendas.
o grupo foi formado em 1999 pelo desenhista Adem Ibrovic que junto com alguns escoteiros criou um blog. Atualmente o Projeto conta com 40 colaboradores em todo o Brasil.

Ligações externas
 Reportagem do programa de TV Fantástico da Rede Globo
 Projeto Neblina

Fenômenos paranormais
Fantasmas